La Rochefoucauld, est à l'origine le nom d'une grande famille de la noblesse française dont plusieurs membres sont restés célèbres. Il peut faire référence à :

Patronyme 
 Charles de La Rochefoucauld (1520-1583)
 François de La Rochefoucauld, cardinal (1558-1645), évêque de Clermont, cardinal, Grand aumônier de France, Fondateur de l'Hospice des Incurables à Paris (devenu Hôpital Laennec).
 Catherine de La Rochefoucauld (1667-1760), abbesse de Montmartre.
 François, duc de La Rochefoucauld (1613-1680), moraliste et écrivain français, 
 François de La Rochefoucauld (1672-1739), marquis de Montendre et chef d'état-major des armées britanniques, maréchal de Grande-Bretagne, enterré en l'abbaye de Westminster.
 Frédéric Jérôme de La Rochefoucauld (1701-1757), prélat français; cardinal, archevêque de Bourges, Grand aumônier de France, abbé de Cluny.
 Dominique de La Rochefoucauld (1712-1800), prélat français, archevêque de Rouen, abbé de Cluny, cardinal, député aux États généraux de 1789,
 Louis Alexandre de La Rochefoucauld d'Enville (1743-1792), homme politique français,
 François Alexandre Frédéric, duc de la Rochefoucaud-Liancourt (1747-1827) troisième président de l'Assemblée nationale constituante ( - ) et premier président de la Caisse d'épargne de Paris (1818-1827). Fondateur de l'école d'arts et métiers,
 Charles-François de La Rochefoucauld-Bayers (1753-1819), député aux États généraux de 1789,
 Jean de La Rochefoucauld-Bayers (1757-1834), militaire et homme politique français des .
 Ambroise-Polycarpe de La Rochefoucauld (1765-1841), 1er duc de Doudeauville, fondateur de l'école d'agriculture de Grignon, ministre de la Maison du roi Charles X, philanthrope,
 Alexandre de La Rochefoucauld (1767-1841), officier français,
 Sosthènes  de La Rochefoucauld (1785-1864), 2e duc de Doudeauville, directeur des beaux-arts et aide de camp du roi Charles X,
 Sosthènes II de La Rochefoucauld (1825-1908), 4e duc de Doudeauville, duc de Bisaccia, ambassadeur de France et député de la Sarthe, Président du Jockey Club. 
 Armand I de La Rochefoucauld (1870-1963), 5e duc de Doudeauville, Conseiller Général de la Sarthe, Président du Jockey Club. 
 Sosthènes III de La Rochefoucauld (1897-1970), 6e duc de Doudeauville, plus jeune médaillé à titre militaire de toute l'histoire de la Légion d'honneur, avec le général Valette d'Osia (19 ans) 
 Bernard de La Rochefoucauld (1901-1944), résistant français,
 Edmée Frisch de Fels, duchesse de La Rochefoucauld (1895-1991), femme de lettres française,
 Jean-Dominique de La Rochefoucauld (1931-2011), scénariste et réalisateur français,
 Robert de La Rochefoucauld (1923-2012), résistant et administrateur de sociétés, 
 Armand III de La Rochefoucauld (1944-), 8ème duc de Doudeauville, aventurier. 
 Sophie de La Rochefoucauld (1965-), actrice française,
 Claire de la Rochefoucauld (1972-), réalisatrice française.

Toponyme 
 La Rochefoucauld, une commune française de la Charente, berceau de la famille de La Rochefoucauld
 Canton de La Rochefoucauld, un canton français situé dans le département de la Charente,
 Château de La Rochefoucauld, un château situé sur la commune de La Rochefoucauld dans le département de la Charente,
 Château de la Rochefoucauld, un château situé sur la commune de Liancourt dans le département de l'Oise,
 Établissement La Rochefoucauld, un établissement privé catholique situé dans le  de Paris,
 Hôpital La Rochefoucauld, un hôpital situé dans le  de Paris.

Odonymes 
 Rue de La Rochefoucauld dans le  de Paris, renommée rue Catherine de La Rochefoucauld par décision du conseil municipal
 Rue de La Rochefoucauld, ancienne voie du Petit Montrouge (commune de Montrouge), incorporée au  de Paris en 1860 
 Square de La Rochefoucauld dans le  de Paris

Homonymie de patronyme